Herr, wenn ich nur dich habe (en français Seigneur, si je te possède, toi seul) est un texte issu de l'adaptation allemande du psaume 73:25-26, sur lequel sont basées plusieurs pièces de musique baroque :

Herr, wenn ich nur dich habe (SWV 280), air spirituel issu des Musikalische Exequien de Heinrich Schütz
Herr, wenn ich nur dich habe (SWV 321), concert spirituel de Heinrich Schütz
Herr, wenn ich nur dich hab (BuxWV 38), chaconne vocale de Dietrich Buxtehude
Herr, wenn ich nur dich habe (BuxWV 39) cantate de Dietrich Buxtehude
Herr, wenn ich nur dich habe de Johann Rosenmüller 
Herr, wenn ich nur dich habe, concert spirituel de Matthias Weckmann